Hunfalvy ist der Familienname folgender Personen:

 János Hunfalvy (1820–1888), ungarischer Professor für Geographie
 Pál Hunfalvy (1810–1891), ungarischer Linguist und Ethnograph